Storch puede referirse a:
 Fi 156 "Storch"

 Gerhard Storch
 Juan José Linz (Storch de Gracia)
 Klaus von Storch (Krüger)
 Scott Storch